Cerkwie  pod wezwaniem św. Eliasza

 Cerkiew św. Eliasza w Białymstoku
 Cerkiew św. Eliasza w Czarnobylu
 Cerkiew św. Ilii w Homlu

Zobacz też 
 parafia św. Proroka Eliasza